Le Nirvāṇa est un concept spirituel de l'hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme. C'est le premier sens du terme, les autres étant des références à ce concept.

Musique 

 Nirvana est un groupe de musique américain actif de 1987 à 1994 ;
 Nirvana est une compilation de ce groupe sortie en 2002.
 Nirvana est un groupe de musique britannique formé en 1967 ;
 Nirvana est un album de Herbie Mann sorti en 1962 ;
  est un album de Charles Lloyd sorti en 1968 ;
 Nirvana est une chanson du groupe espagnol  en 1995 ;
 Nirvana est une chanson de l'album Première consultation de 1996 de Doc Gyneco.

Autres 

 Le principe de nirvana est un concept utilisé par Sigmund Freud en psychanalyse ;
 Nirvana est un film italien de science-fiction sorti en 1997.

Homonymie de titre